Giuseppe Rosati ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Rosati (Naturwissenschaftler) (1752–1814), italienischer Mediziner, Agronom und Mathematiker 
 Giuseppe Rosati (Bischof) (1789–1843), italienischer Geistlicher, Bischof von Saint Louis
 Giuseppe Rosati (Sprachwissenschaftler) (1927–2005), italienischer Latinist und Gräzist
 Giuseppe Rosati (Regisseur) (* 1933), italienischer Filmregisseur